Пэ́риш () — английская фамилия. Известные носители:

 Пэриш, Роберт (род. 1953) — американский профессиональный баскетболист.
 Пэриш, Сара (род. 1968) — британская актриса.
 Пэриш-Алварс, Элиас (1808—1849) — английский арфист, композитор.

См. также 
 Пэриш — приход, административно-территориальная единица в некоторых англоязычных странах.